Slovo maska může mít následující významy:

divadlo
 divadelní maska – způsob divadelního a filmového líčení obličeje
 maska (divadelní žánr) 
 v přeneseném významu obarvení obličejové části hlavy 

ochranný prostředek
 ochranná maska – maska bránící vdechnutí toxických látek (též protiplynová nebo jen plynová maska)
 chirurgická maska – rouška
 brankářská maska – ochranná sportovní pomůcka v některých kolektivních sportech 
 endoskopická maska – lékařská pomůcka
 dýchací maska – lékařská pomůcka usnadňující inhalaci
 pleťová maska – způsob ošetření pleti na obličeji
 potápěčská maska – součást potápěčské výstroje, umožňuje vidění pod vodou 

technika
 maska (automobil) – charakteristický design přední části automobilu
 maska (informatika) – řetězec, který slouží k výběru částí informace (jednotlivých bitů nebo znaků) 
 maska sítě – číselný údaj vyjadřující v informatice rozsah adres v počítačové podsíti
 viněta (fotografie) – maska k zakrytí části negativu při kopírování 
 nepájivá maska – krycí ochranná vrstva na povrchu plošného spoje, kryje vodiče, ponechává odkryté pouze pájecí a kontaktní plošky, velmi často v zelené barvě

zoologie
 maska (zoologie) – vyvinutý pysk u larev vážek a motýlic

kultura
 Maska (film) – film s Jimem Carreym natočený podle stejnojmenného animovaného seriálu
 Maska (film, 1985) – film s Cher v hlavní roli
 Maska (seriál) – americký animovaný seriál
 Masky (román) – sci-fi román z prostřední seriálu Star Trek: Nová generace
 Masky (epizoda) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Nová generace

Externí odkazy